39 (тридцать девять) может означать:

 39 — число.
 39 год
 39 год до н. э.
 ’39 — песня (1975) группы Queen.
 «» — южнокорейский телесериал (2022).

См. также 
 
 40 (значения)
 
 1939 год